Дингл, Герберт — английский астрофизик.

 Дингл (полуостров) — полуостров в Ирландии.
 Дингл (город) — город в Ирландии.
 Дингл (Ливерпуль) — район Ливерпуля.